Болиголо́в (вызывающий головную боль) — под таким народным названием в умеренной климатической зоне известны несколько растений.

Значения 
 Болиголо́в () — род крупных травянистых растений из семейства Зонтичные (). Сильно ядовитое растение, известное как «отравитель Сократа».

 Болиголо́в водяно́й, цикута или вёх ядови́тый () — близкий родственник болиголова, из того же семейства Зонтичные (). Тоже смертельно ядовитое растение, сок которого по легенде принял Сократ.

 Болиголо́в-багун или багульник () — род многолетних пахучих кустарничков из семейства Вересковые (). Багульник ядовит и вызывает головные боли.